Sayer ist der Familienname folgender Personen:

 Cynthia Sayer (* 1962), amerikanische Jazzmusikerin
 Josef Sayer (* 1941), deutscher Theologe und Entwicklungshelfer
 Julia Sayer (* 1987), deutsch-amerikanische Handball- und Beachhandballspielerin
 Karl Sayer (* 1953), österreichischer Jazzmusiker
 Leo Sayer (* 1948), englischer Sänger und Schauspieler
 Malcolm Sayer (1916–1970), Designer von Jaguar Automobilen
 Paul Sayer (1832–1890), deutscher Bildhauer
 Walle Sayer (* 1960), deutscher Schriftsteller

Sonstiges:
 Sayer (Fahrzeugdesign), britisches Unternehmen für Fahrzeugdesign
 Sayer-Nunatak, Nunatak auf der Livingston-Insel, Südliche Shetlandinseln, Antarktis

Siehe auch:
 Sayers